Józef Chmiel (1886–1959) – polski nauczyciel, dyrektor szkół średnich
 Józef Chmiel (1897–1955) – polski działacz socjalistyczny i komunistyczny
 Józef Chmiel (1908–1984) – polski lekkoatleta
 Józef Chmiel (1924–1984) – polski lekarz, biochemik, wykładowca Akademii Medycznej w Poznaniu
 Józef Chmiel – polski architekt
 Józef Chmiel – polski wojskowy, generał